O termo PLP pode referir-se a:

 Partido Liberal Progressista, antigo partido brasileiro
 Partido da Libertação Proletária
 Partidu Libertasaun Popular, partido actual em Timor-Leste
 Partido Libertário Português

Desambiguação